Pamiętniki wampirów (serial telewizyjny)
 Pamiętniki wampirów (seria powieści)